Миголощское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Хвойнинском районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Миголощи, расположена к юго-западу от Хвойной.

В марте 2020 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ. Оно соответствует административно-территориальной единице Миголощское поселение Хвойнинского района.

География 
Территория поселения расположена на северо-востоке Новгородской области. На территории муниципального образования находится множество озёр — Граничное, Ямное, Съезжее, Клетно, Синяя Вода и др.

История 
Миголощское сельское поселение было образовано законом Новгородской области от 17 января 2005 года , Миголощское поселение — законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 23 населённых пункта.

Постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2021 № 192 населённый пункт Горка был переименован в Малую Горку.

Археология 
На селище Съезжее рядом с грунтовым и курганным могильниками, были открыты остатки жилой постройки столбовой конструкции. Постройки с применением столбовой техники при возведении кровли известны на таких поселениях второй половины I тысячелетия как Старая Ладога, Городок на Ловати, Кобылья Голова, Жабино.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Миголощского сельского поселения поселения

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Хвойнинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году